Blažević je prezime hrvatskih Bunjevaca.

Poznate osobe 
Alain Blažević (1970. – ), hrvatski filmski i televizijski glumac
Ante Blažević (1902. – 1970.), hrvatski nogometaš i trener
Draženko Blažević (1963. – ), hrvatski košarkaš
Goran Blažević (1986. – ), hrvatski nogometni vratar
Jakov Blažević (1912. – 1996.), hrvatski političar
Krešimir Blažević (1958. – 2007.), hrvatski pjevač
Mato Blažević (1893. – 1953.), hrvatski i bosanskohercegovački romanopisac
Mile Blažević Čađo (1955. – 1991.), hrvatski policajac
Miroslav Blažević (1935. – ), hrvatski nogometaš i trener
Neda Miranda Blažević-Krietzman (1951. – ), hrvatska književnica

Slični pojmovi:
 Blažević Dol, naselje u općini Staro Petrovo Selo
 Blaževići, naselje u BiH
 Blažević (plemstvo)

Hrvatska prezimena